Фёдор Львов:
 Львов, Фёдор Николаевич (1823—1885) — революционер, петрашевец.
 Львов, Фёдор Петрович (1766—1836) — поэт и писатель, директор Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге.
 Львов, Фёдор Фёдорович (1820—1895) — художник, директор Строгановского училища технического рисования.